DMS est un sigle pouvant signifier :

 Déchets ménagers spéciaux, une composante des déchets toxiques en quantité dispersée ;
 Diméthylsulfide (en français, sulfure de diméthyle) ;
 Degré-Minute-Seconde, un format de présentation des angles ;
 , un mécanisme de déclenchement de dispositif ne nécessitant pas d'action humaine, et étant en général prévu spécifiquement pour les cas ou une absence d'humain à proximité est anormale
 Dealer Management System, logiciel utilisé dans le secteur automobile pour gérer les ventes ;
  ;
 Durée moyenne de séjour, un indicateur hospitalier ;
 Dispositif médical stérile ;
 Diagnostic Medical Systems, une entreprise de radiologie numérique ;
 Dujardin-Montbard-Somenor, une entreprise ;
 Distance Majeur-sol. Utilisé principalement en rééducation. Souvent appelé distance doigt-sol bien que ce dernier terme soit moins précis ;
 Déficit Multiple en Sulfatases (DMS) ou Maladie d'Austin.